Ehrenburg (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Slot Ehrenburg, een slot in Coburg in de Duitse deelstaat Beieren
Schloss Ehrenburg, een kasteel in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
Ehrenburg (Brodenbach), voormalig kasteel in Brodenbach, deelstaat Rheinland-Pfalz

Personen
Ilja Erenburg (of Ehrenburg), een Russische schrijver